Miejscowości:
 Holandia:
 Borger – miejscowość w prowincji Drenthe, w gminie Borger-Odoorn
 Stany Zjednoczone:
 Borger – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hutchinson